Barneston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barneston (Nebraska)
 Barneston (Pennsylvania)
 Barneston (Washington)